Navigator:
 Navigator — торговая марка светотехнических изделий и элементов питания.
 Navigator — седьмой студийный альбом немецкой группы Disbelief.

См. также 

 Netscape Navigator — браузер, производившийся компанией Netscape Communications с 1994 по 2007 год.
 Navitel Navigator — программа для спутниковой навигации, выпускаемая российской компанией ЗАО «Центр Навигационных Технологий».
 Navigator Records — российский лейбл звукозаписи.
 Navigator (альбом Terminal Choice) — второй полноформатный студийный альбом немецкой группы Terminal Choice.
 DOS Navigator — консольный файловый менеджер для OS/2 и DOS, разработанный молдавской компанией Ritlabs.
 Lincoln Navigator — полноразмерный внедорожник, построенный на общей базе с Ford Expedition.
 File Navigator — бесплатный двухпанельный файловый менеджер с закрытым исходным кодом.
 Navigator of the Seas — четвёртое круизное судно класса Voyager.
 Nokia 6110 Navigator — смартфон фирмы Nokia.
 Vermeer Navigator — компания, выпускающая оборудование для горизонтально-направленного бурения. США.
 Навигатор
 Штурман